Ausztria
Lichtenberg, település Felső-Ausztriában
 Franciaország
Lichtenberg, település Bas-Rhin megyében
 Németország
Lichtenberg, Berlin egyik kerülete
Lichtenberg, település Bajorországban
Lichtenberg, település Szászországban

Lásd még:
Lichtenberg/Erzgeb.